Jastków (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubelski
 Jastków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Jastków (Świętokrzyskie), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Ostrowiecki